Инфантьев: — русская фамилия.

Известные носители 
 Инфантьев, Борис Фёдорович (1921 — 2009) — русский латвийский фольклорист.
 Инфантьев, Вадим Николаевич (1921 — 1980) — русский советский писатель.
 Инфантьев, Василий Иванович (1853—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Инфантьев, Порфирий Павлович (1860 — 1913) — русский писатель.